

Događaji

Rođenja

Smrti 

 Juda Makabejac - vođa Makabejskog ustanka